

Musique 

 , standard de jazz composé par W. C. Handy en 1914 ;
 , album de Nat King Cole sorti le  ;
 , type de musique blues.

Cinéma 

  (titre original : Banjo on My Knee), film américain de  sorti en 1936 ;

 , court métrage de  sorti en 1929 ;
 , film américain de  sorti en 1939 ;
 , film américain d' sorti en 1958.

Sport 

 Blues de Saint-Louis, équipe de la Ligue nationale de hockey américaine